San Antonio de los Baños kan syfta på följande platser:

Kuba 

 San Antonio de los Baños, Kuba, ort, Artemisa,

Mexiko 

 San Antonio de los Baños, Mexiko, ort, Chiapas, San Cristobal De Casas, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar